Världsmästerskapet i handboll för herrar 1982 var det det tionde världsmästerskapet och spelades 23 februari-7 mars 1982 i det dåvarande Västtyskland.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturneringen
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Skytteligan
 Vasile Stinga 65 Rumänien
 Péter Kovács 56 Ungern
 Erhard Wunderlich 40 Västtyskland
 Wladimir Below 39 Sovjetunionen
 Juan J Uria 35 Spanien
 Shinji Yamamoto 34 Japan, Roberto Casuso 34 Kuba och Frantisek Sulc 34 Tjeckoslovakien
 Jerzy Klempel 33 Polen

VM-profiler
Kuba: Roberto Casuso
Polen: Jerzy Klempel
Sovjetunionen: Wladimir Below
Ungern: Péter Kovács
Västtyskland: Erhard Wunderlich
Spanien: Juan J Uria

1982 i Västtyskland
Internationella handbollstävlingar i Västtyskland
Handbollssäsongen 1981/1982
Sportevenemang i Västtyskland
1982